GBT est une abréviation faisant référence :
 Green Bank Telescope, le plus grand radiotélescope orientable du monde ;
 Groupe Bernard Tapie, l'ancien holding de Bernard Tapie ;
 grand bombardement tardif.